Želino (albanska: Zhelinë, makedonska: Желино) är en kommunhuvudort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Želino, i den nordvästra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Skopje. Želino ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Želino är varierad. Den högsta punkten i närheten är Fojnik,  meter över havet,  kilometer sydost om Želino. Runt Želino är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Tetovo,  kilometer väster om Želino. 

Trakten runt Želino består till största delen av jordbruksmark.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Želino (kommun)